Dragonair (Pokémon)
 Dragonair (aerolínia)